

Comté d'Iowa 

 Comté d'Iowa : comté américain de l'État de l'Iowa.
 Comté d'Iowa : comté américain de l'État du Wisconsin.

Voir aussi